Böhme - niemieckie nazwisko, oznacza mieszkańca Czech (od niem. Böhmen).

Niemcy:
 Böhme – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Soltau-Fallingbostel
 Böhme – rzeka w kraju związkowym Dolna Saksonia

Osoby:
 Erwin Böhme
 Franz Böhme
 Jakob Böhme
 Jörg Böhme

Zobacz też:
 Böhm